Сімона Халеп виграла свій перший одиночний титул в  Австралії, здолавши в фіналі Вероніку Кудерметову з рахунком 6–2, 6–3.

Турнір проводився вперше.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Дивіться також 
  Melbourne Summer Set 2 2022, одиночний розряд

Посилання

Зовнішні посилання 
Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Melbourne Summer Set 1 - Singles